Kabinett Bush kann bezeichnen:
 Kabinett George H. W. Bush, von 1989 bis 1993 unter Präsident George H. W. Bush amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten
 Kabinett George W. Bush, von 2001 bis 2009 unter Präsident George W. Bush amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten